Артур Копит (; 10 мая 1937, Нью-Йорк, США — 2 апреля 2021) — американский драматург, сценарист.

Учился в Гарвардском университете: его первые пьесы были поставлены ещё в студенческие годы. Дважды был финалистом Пулитцеровской премии за пьесы «Индейцы» и «Крылья», но лауреатом так и не стал. Три раза был номинирован на премию «Тони». Наиболее известные пьесы: «Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой», «Конец света с последующим симпозиумом» (экранизирована в СССР в 1986 году), «Буффало Билл и индейцы» (экранизирована в 1976 году). Кроме того, получил известность, как автор мюзикла «Девять», основанного на фильме Фредерико Феллини «Восемь с половиной».

Женился в 1967 году на пианистке Лесли Энн Гэрис; у них трое детей.

Примечания

Ссылки 
 Архив Артура Копита в Университете Нью-Йорка

Драматурги США
Выпускники Средней школы Лоуренса (Сидархерст, Нью-Йорк)
Преподаватели Уэслианского университета
Преподаватели Городского колледжа Нью-Йорка
Литераторы, известные под псевдонимами